Bauerngut steht für:

 Allod, Familienerbgut mit freiem Verfügungsrecht
 Gutshof, größeres landwirtschaftliches Anwesen
 Bauerngut, Eigenmarke der Edeka Minden-Hannover